Матро́сово () — село у складі Аркалицької міської адміністрації Костанайської області Казахстану. Входить до складу Молодіжного сільського округу.

У радянські часи село називалось Совхоз імені Матросова.

Населення — 245 осіб (2009; 425 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Аркалицької міської адміністрації
Села Костанайської області